Mike Chapman (Homestar Runner), een van de makers van de internetcartoon Homestar Runner
 Mike Chapman (songwriter) (1947), Australisch songwriter, werkte veel in Engeland en de VS
Chinn & Chapman, een songschrijfersduo